US Open 2017 – gra pojedyncza na quadach – zawody singlowe na quadach, rozgrywane w ramach ostatniego, czwartego w sezonie wielkoszlemowego turnieju tenisowego, US Open. Zmagania miały miejsce pomiędzy 7–10 września na nowojorskich kortach USTA Billie Jean King National Tennis Center.

Drabinka

Faza finałowa

Faza grupowa

Pula nagród

Bibliografia 
 

US Open 2017
US Open – gra pojedyncza na quadach